1981/82 was het 84ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Eindstand

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Liverpool FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Liverpool FC, die in het seizoen 1981/82 onder leiding van trainer-coach Bob Paisley voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Third Division

Fourth Division

Zie ook
FA Cup 1981/82
Football League Cup 1981/82

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1981/82